Alekseï Ionov (1989-), footballeur russe ;
 Anatoli Ionov (1939-2019), joueur professionnel russe de hockey sur glace ;
 Ilia Ionov (1887-1942), révolutionnaire, journaliste, éditeur et poète russe et soviétique ;
 Konstantin Ionov (1983-), footballeur russe.

Homonymie de patronyme